Cet article présente les résultats détaillés des élections parlementaires italiennes de 2013 à la Chambre des députés, la chambre basse du Parlement italien.

 Lien vers les résultats au Sénat de la République

Résultats généraux

Italie (sans la Vallée d'Aoste) 
Les résultats ci-dessous ne comptent que les suffrages exprimés en Italie, sans la Vallée d'Aoste et ne tiennent pas compte des votes des Italiens à l'étranger.

Vote populaire

Zones de votes calculées séparément

Vallée D'Aoste 
La Vallée d'Aoste élit un seul député au scrutin majoritaire à un tour.

Italiens de l'étranger 
Les résultats ci-dessous ne comptent que les seuls suffrages exprimés valables à l'étranger, dans quatre circonscriptions continentales, par des citoyens italiens résidant de façon permanente au  en dehors de l'Italie, et qui ont voté par correspondance avant le , en adressant leurs bulletins à leur consulat.

Europe

Amérique du Sud

Amérique du Nord et centrale

Afrique, Asie, Océanie et Antarctique 

Cette section n'envoie qu'un seul député, celui-ci est donc de facto élu au scrutin majoritaire à un tour.

Résultats par régions

Piémont

Par circonscriptions

Première circonscription

Deuxième circonscription

Par provinces

Lombardie

Par circonscriptions

Première circonscription

Deuxième circonscription

Troisième circonscription

Par provinces

Trentin-Haut-Adige

Par provinces

Vénétie

Par circonscriptions

Première circonscription

Deuxième circonscription

Par provinces

Frioul-Vénétie Julienne

Par provinces

Ligurie

Par provinces

Émilie-Romagne

Par provinces

Toscane

Par provinces

Ombrie

Par provinces

Marches

Par provinces

Latium

Par circonscriptions

Première circonscription

Deuxième circonscription

Par provinces

Abruzzes

Par provinces

Molise

Par provinces

Campanie

Par circonscriptions

Première circonscription

Deuxième circonscription

Par provinces

Pouilles

Par provinces

Basilicate

Par provinces

Calabre

Par provinces

Sicile

Par circonscriptions

Première circonscription

Deuxième circonscription

Par provinces

Sardaigne

Par provinces

Voir aussi 
 Résultats détaillés des élections parlementaires italiennes de 2013 (Sénat de la République)
 Élections générales italiennes de 2013

Notes et références

Notes

Références

Liens internes 
← Retour vers la page principale 
→ Vers les élections de 2018

générales
2013
Politique en février 2013